Termenul „Daun” se poate referi la:

Orașul Daun fiind în regiunea unor lacuri vulcanice din munții Eifel, Germania
Nume de persoane:
Wirich Philipp von Daun (1669-1741), feldmareșal austriac, tatăl lui (2),
Leopold Joseph von Daun (1705-1766), feldmareșal austriac, fiul lui (1),
Markus Daun (* 1980), fotbalist german